Il singolare del torneo di tennis Toronto Indoor 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Joakim Nyström che ha battuto in finale Milan Šrejber 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Joakim Nyström (campione)
 Aaron Krickstein (primo turno)
 Wojciech Fibak (primo turno)
 Jonathan Canter (semifinali)

 Christo Steyn (primo turno)
 Francisco Maciel (primo turno)
 Shahar Perkiss (secondo turno)
 Mark Dickson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toronto Indoor 1986